Estación Pehuajó puede referirse a dos estaciones ferroviarias de la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, Argentina:

Estación Pehuajó, correspondiente al Ferrocarril Sarmiento;
Estación Pehuajó, correspondiente al Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, hoy sin funcionamiento.